Куп европских шампиона у рагбију 2017/18. (службени назив: 2017–18 European Rugby Champions Cup) је било 23. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента. 

Учествовало је 20 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 5 група. Титулу првака Европе је освојио ирски Ленстер, пошто је у финалу у Краљевини Шпанији, у неизвесном мечу без есеја, на стадиону на коме игра "ФК Атлетик Билбао", победио француски Расинг. Ленстер је тако дошао до четврте титуле првака Европе у рагбију, чиме се изједначио са француским гигантом "Стад Тулуз" који је такође 4 пута био најбољи у Купу европских шампиона.

Квалификације за Куп шампиона 

Стад Франс - Кардиф 46-21

Нортхемптон - Конот 21-15

Нортхемптон - Стад Франс 23-22

Тимови учесници 

Учествовали су клубови из Француске лиге (Топ 14), Енглеске лиге (Премијершип) и из такмичења "Про 14".

Групна фаза 

Жреб за групну фазу одржан је у Швајцарској 8. јуна 2017. О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа.
 Први шешир: Ексетер, Воспс, Скарлетс, Клермон и Манстер.
 Други шешир: Сараценс, Тулон, Ла Рошел, Расинг 92 и Ленстер.
 Трећи шешир: Лестер, Бат, Монпеље, Оспрејс и Алстер.
 Четврти шешир: Нортхемптон, Харлеквинс, Кастр, Глазгов и Бенетон.

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. 

Групна фаза се играла од 13. октобра 2017., до 21. јануара 2018.

Група 1 

Алстер - Воспс 19-9

Харлеквинси - Ла Рошел 27-34

Ла Рошел - Алстер 41-17

Воспс - Харлеквинси 41-10

Харлеквинси - Алстер 5-17

Ла Рошел - Воспс 49-29

Алстер - Харлеквинс 52-24

Воспси - Ла Рошел 21-3

Алстер - Ла Рошел 20-13

Харлеквинси - Воспс 33-28

Ла Рошел - Харлеквинси - 16-7

Воспс - Алстер 26-7

Група 2 

Нортхемптон - Сараценс 13-57

Оспрејс - Клермон 21-26

Клермон - Нортхемптон 24-7

Сараценс - Оспрејс 36-34

Нортхемптон - Оспрејс 32-43

Сараценс - Клермон 14-46

Клермон - Сараценс 24-21

Оспрејс - Нортхемптон 32-15

Нортхемптон - Клермон 34-21

Оспрејс - Сараценс 15-15

Клермон - Оспрејс 24-7

Сараценс - Нортхемптон 62-14

Група 3 

Ленстер - Монпеље 24-17

Ексетер - Глазгов 24-15

Глазгов - Ленстер 18-34

Монпеље - Ексетер 24-27

Глазгов - Монпеље 22-29

Ексетер - Ленстер 8-18

Монпеље - Глазгов 36-26

Ленстер - Ексетер 22-17

Екстер - Монпеље 41-10

Ленстер - Глазгов 55-19

Глазгов - Ексетер 28-21

Монпеље - Ленстер 14-23

Група 4 

Расинг - Лестер 22-18

Кастр - Манстер 17-17

Лестер - Кастр 54-29

Манстер - Расинг 14-7

Кастр - Расинг 16-13

Манстер - Лестер 33-10

Расинг - Кастр 29-7

Лестер - Манстер 16-25

Расинг - Манстер 34-30

Кастр - Лестер 39-0

Лестер - Расинг 20-23

Манстер - Кастр 48-3

Група 5 

Бат - Бенетон 23-0

Тулон - Скарлетси 21-20

Скарлетс - Бат 13-18

Бенетон - Тулон 29-30

Скарлетс - Бенетон 33-28

Тулон - Бат 24-20

Бенетон - Скарлетс 12-31

Бат - Тулон 26-21

Бат - Скарлетс 17-35

Тулон - Бенетон 36-0

Бенетон - Бат 28-47

Скарлетс - Тулон 30-27

Завршница такмичења

Финале

Статистика 

Најгледанији тим
 Ленстер 34 342 гледалаца просечно по утакмици 

Највише поена
 Овен Фарел 92, Сараценс 

Највише есеја
 Ден Еванс 6, Оспрејс

Референце

Спољашње везе 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2017.
Рагби у 2018.